Fußball-Bundesliga 1969/1970 vanns av Borussia Mönchengladbach före Bayern München och Hertha Berlin.

Slutställning

Källor

1969 i Västtyskland
1970 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969/1970